Палати́н ( или ;  или , позднее  либо ; ) — высшая после короля государственная должность в Венгерском королевстве до 1848 года, высший сановник государства, наместник короля.

Палатин иногда именовался вице-королём Венгрии. Палатин совмещал функции премьер-министра и верховного судьи королевства.

История 
Первоначально палатины назначались королями Венгрии. Первым палатином Венгрии в начале XI века стал Самуил Аба, назначенный на эту должность первым королём Венгрии Иштваном I Святым.

Впоследствии палатины избирались  из числа ключевых представителей венгерской аристократии.

С XVI века, после постепенного вхождения Венгерского королевства в состав Империи австрийских Габсбургов, серьёзнейшее влияние на избрание палатинов стали оказывать императоры Священной Римской империи германской нации, принявшие также и титул королей Венгрии.

Габсбурги, правившие Священной Римской империей, а затем Австрийской империей старались всячески ограничивать влияние палатинов, чтобы занимающие эти должности лица не приобретали слишком большой власти. Были случаи, когда должность палатина в течение ряда лет являлась вакантной, хоть и не была упразднена (при , , Марии Терезии,  и другие). Так, при Марии Терезии и  из-за конфликта империи с венгерским дворянством, которое сопротивлялось реформам и продолжало защищать все свои привилегии (освобождение от налогов и другие), Габсбурги (после смерти  — последнего палатина из числа венгерской аристократии) оставляли вакантной должность палатина c 1765 по 1790 год, перестали созывать венгерский сейм (государственное собрание) и самостоятельно назначали в Венгерское королевство наместников. С конца XVIII века должности палатинов, как и должности венгерских королей, стали занимать представители династии Габсбургов. Королями Венгрии провозглашались императоры Священной Римской империи (с 1804 года — Австрийской империи), а палатинами Венгрии избирались их сыновья-эрцгерцоги.

С 1790 года и до конца существования палатината палатинами Венгрии были только представители королевской династии Габсбургов, а сама должность палатина передавалась им по наследству, хотя формально палатинами их избирал венгерский сейм. Так, в 1790 году на должность палатина, вакантную с 1765 года, был избран восемнадцатилетний сын императора  эрцгерцог Австрийский Александр Леопольд Австрийский, после гибели которого в 1795 году палатином по наследству стал его двадцатилетний младший брат эрцгерцог Австрийский Иосиф Австрийский.
В 1799—1801 годах палатиной венгерской была великая княгиня Александра Павловна — старшая дочь российского императора , первая жена палатина Иосифа Австрийского.

Последним полновластным палатином из династии Габсбургов в 1847—1848 годах был сын Иосифа Австрийского эрцгерцог Австрийский Стефан Франц Австрийский, отказавшийся от палатината в ходе революции 1848—1849.

После революции 1848—1849 годов палатин имел символические функции. На смену палатинату, который ассоциировался уже не только с венгерскими традициями, но и с австрийскими Габсбургами, пришли премьер-министры Венгерского королевства, которыми становились венгерские политики. Должность палатина номинально сохранялась до конца правления в Венгрии австрийских Габсбургов, но фактически превратилась в титул без полномочий. Отказавшийся от палатината и отошедший от государственных дел Стефан Франц Австрийский номинально продолжал оставаться палатином вплоть до своей смерти в 1867 году. Затем номинальным палатином стал его сводный брат Йозеф Карл Габсбург-Лотарингский. Последним номинальным палатином был Иосиф Август Австрийский. Институт палатината был окончательно отменён и ликвидирован в 1918 году после утраты власти Габсбургов над Венгерским королевством. Само Венгерское королевство вновь существовало с 1920 по 1946 год, но уже без палатината, даже символического.

Интересные факты 
 В 1799—1801 годах палатиной венгерской была великая княгиня Александра Павловна — старшая дочь российского императора Павла I, первая жена палатина Иосифа Австрийского.

См. также 
Список палатинов Венгрии

Примечания 

История Венгрии